Зем'яни — соціальна верства

Земяни — село в гміні Семьонтково Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Земяни — село в гміні Бане-Мазурське Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства